Теперик — фамилия.

Известные носители:

 Теперик, Андрей Владимирович (1972—1999) — Герой России, старший сержант милиции.
 Теперик, Алексей Владимирович (1975—2004) — российский учёный юрист, специалист по конституционному и избирательному праву.
 Теперик, Тамара Фёдоровна — российский филолог-классик.